Cacalote  es el nombre común de varias especies de cuervos que habitan en México y América Central:

Corvus corax
Corvus imparatus
Corvus sinaloe